Svatá Justina či Justýna může být jedna z těchto světic:

 Justina z Antiochie – mučednice 3. století, která ke křesťanství přivedla svého nápadníka, kouzelníka Cypriána
 Justina z Padovy – mučednice, které byl v 6. století zasvěcen chrám v Padově, oblíbená také v Benátkách